Južnoafrički Veliki Teleskop, engleski naziv je Southern African Large Telescope
 
 Strategic Arms Limitation Talks, pregovori o nuklearnom naoružanju između SAD-a i SSSRa
 Salt (2010), akcijski film